Гранадиљас има више значења:

 Гранадиљас, Ла Колонија (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Гранадиљас (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику